

Sigle 
 Web ring – collezione di siti internet, riuniti in una struttura circolare
 World record – record del mondo

Astronomia 
 Stella WR – Stella di Wolf-Rayet

Codici 
 WR – codice vettore IATA di Aviaprad Aircompany (Russia)

Sport 
 WR – nei ruoli del football americano, wide receiver

Altro 
 WR – targa automobilistica di Wernigerode (Germania)
 WR – targa automobilistica di Radom (Polonia)